Bolzan é um sobrenome da onomástica da língua italiana. Na Wikipédia pode referir-se a:

 Aldo Bolzan (* 1932, Esch-sur-Alzette) 
 Adaílton Martins Bolzan (* 1977, Santiago)
 Marcos Bolzán (* 1981) 

Sobrenomes da língua italiana